Владислав III може да се односи на:
 Владислав III Јагелонац
 Владислав III Ласконоги